Székely Tamás (–1449) hadvezér, Hunyadi János unokaöccse
 Medgyessy Székely Tamás 1553-1554 között csanádi püspök
 Székely Tamás (1925) színész
 Székely Tamás (1928) kémikus, egyetemi tanár
 Székely Tamás (1955) orvos, politikus, miniszter
 Székely Tamás (1959) nagy-britanniai magyar evolúcióbiológus, az MTA külső tagja

Hasonló;
Székely Szabó Zoltán (1949-) írói álneve Székely Tamás